228. Division steht für:

 228. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
 228. Infanterie-Division (Wehrmacht)
 228. Infanteriedivision Seeland